Премия Магритт () — кинематографическая награда в Бельгии, предоставляемая с 2011 года Академией Андре Дельво за кинематографические достижения в бельгийской киноиндустрии.

Церемония вручения премии проходит ежегодно в феврале и считается аналогом французского «Сезара» или американского «Оскара», и является одной из церемоний награждения в Бельгии.

Академия Андре Дельво 
В 2010 году две ассоциации основали Академию Андре Дельво — Союз французских кинопродюсеров () во главе с президентом Патриком Куинетом и ассоциацией авторов Pro Spère во главе с Люком Жабоном. Целью создания Академии было продвижение и развитие бельгийского кино; объединение пяти отраслей киноиндустрии, включающих актеров, режиссеров, продюсеров, технический персонал и сценаристов. Организация была названа именем бельгийского кинорежиссера Андре Дельво (1926—2002).

В состав совета директоров Академии Андре Дельво входят: Люк Жабон (Pro Spère), Патрик Кине (Союз продюсеров франкоязычного кино), Фредерик Делькор (Кино и аудиовизуальной центр Французской общины Бельгии), Николь Жилле (Международный кинофестиваль франкоязычных фильмов в Намюре), Филипп Рейнарт (Wallimage), Филипп логии (BeTV) и кинорежиссеры Жако Ван Дормель и Дэн Куки.

Членами Академии являются более 650 человек разных кинематографических профессий, подавляющее большинство которых являются выходцами из Бельгии. Однако, в Академию принимаются и кинопрофессионалы из других стран мира.

История премии 
После отмены церемоний награждения Премией Жозефа Плато, награждение которой проводилось с 1985 по 2006 год, поглощённой Гентским международным кинофестивалем в 2007 году и отсутствием в Бельгии национальной кинематографической премии, Академия Андре Дельво основала премию «Магритт».

Премия была названа в честь художника сюрреалиста Рене Магритта. Разрешение на использование Академией имени художника было предоставлено Чарли Герсковики, основателем Фонда Магритта. Статуэтка награды была создана Ксавье Ластом, бельгийским дизайнером, который черпал вдохновение в плакате под названием «Незабываемые моменты кино» (), созданным Рене Магритта для кинофестиваля 1958 года.

Первая церемония награждения Премией Магритт состоялась 5 февраля 2011 под председательством Жако Ван Дормеля в Конференц-центре Квадрат в историческом месте Mont des Arts в Брюсселе. Было представлено 20 категорий наград для чествования актеров, режиссеров и других кинематографистов, чьи работы вышли в течение 2009—2010 годов.

Правила и голосования 
Процедура голосования в Академии Андре Дельво, почетными членами которого, по состоянию на 2015 год, является 800 человек, происходит в Интернете (на официальном сайте Магритт дю Синема) в 2 тура: первый определяет кандидатов, второй — победителей. Списки, по которым члены Академии Андре Дельво проводят голосования состоят Советом Академии. Они включают в себя всех бельгийских художников (или тех, кто проживал в Бельгии в течение пяти лет), участвовавших хотя бы в одном из фильмов, претендует на награду. Для участия в конкурсе принимаются фильмы, которые демонстрировались в кинотеатрах Бельгии, по крайней мере, в течение недели между 15 октябрю предыдущего и 15 октября текущего года. В декабре сборник этих фильмов на DVD-носители отправляется для голосования членам Академии.

Все члены Академии имеют право голоса в большинстве категорий, за исключением Почетного Магритта, получатели которого определяются Советом директоров Академии. После объявления номинаций в январе, проходят специальные показы фильмов-номинантов на премию Магритт.

Категории 
Текущие награды

Отменённые награды

Церемонии 
Ниже приведен список всех церемоний награждения премией «Магритт».

Примечания

Ссылки 
 
 
 Премия «Магритт» на RTBF
 Премия «Магритт» на AlloCiné

Кинопремии Бельгии
 
Награды по алфавиту